Csehország
 Újváros, Prága
 Magyarország
 Újváros, Eperjeshez tartozó külterületi településrész (Kiskirályság) és Árpádhalomhoz tartozó tanyacsoport az egykori Ujváros Csárda és az azonos nevű, egykori Károlyi birtok uradalmi központjának helyén
 Újváros, Miskolc középkori városrésze (1364–1544)
 Újváros, Győr
 Újváros, Tatabánya
 Balmazújváros
 Dunaújváros
 Tiszaújváros
 Románia
 Újváros (Noiştat), község Szeben megyében
 Újváros, Nagyvárad
Lásd még
 Csiangmai (jelentése: ’új város’)